

Cinema 
 A cuore aperto (Threshold) – film del 1981 diretto da Richard Pearce

Letteratura 
 Threshold – romanzo di Caitlin R. Kiernan del 2001

Musica 
Threshold – gruppo musicale progressive metal britannico
Threshold – album di Kenny Garrett del 1994
Threshold – album di Erik Norlander del 1997
Threshold – traccia dell'album God Hates Us All degli Slayer del 2001
Threshold – album degli Hammerfall del 2006
 Threshold Records – etichetta discografica

Televisione 
Threshold – serie televisiva statunitense
Threshold – film del 2003 diretto da Chuck Bowman
 Threshold – episodio della quarta stagione di Ghost Whisperer - Presenze
 Il ritorno (Threshold) – episodio della quinta stagione di Stargate SG-1
 Oltre il limite (Threshold) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Voyager

Informatica 
 Threshold – nome in codice di Windows 10

Altro 
 Threshold, videogioco per Atari 2600

Altri progetti 

nl:Drempel